Ви́ктор Петро́вич Угрю́мов (12 августа 1939, Хабаровск, РСФСР, СССР) — советский конник, Заслуженный мастер спорта СССР (1980), чемпион летних Олимпийских игр 1980 года в командном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года в личном первенстве. Тренер-преподаватель по конному спорту.

Биография 
Виктор Угрюмов родился 12 августа 1939 года в Хабаровске. Во время Великой Отечественной Войны семья переехала в Ташкент, где Виктор и вырос. С конным спортом Виктор Угрюмов познакомился в клубе ДОСААФ, где проходил подготовку перед службой в армии. Отслужив, Виктор поступил в Институт физической культуры и продолжил занятия в конноспортивной школе.

Спортивную карьеру Угрюмов начал участием в Спартакиаде народов СССР. И хотя сборную Узбекской ССР, за которую выступал Угрюмов, постиг провал, Угрюмова заметили и пригласили на тренерскую работу в Белорусскую ССР. В составе сборной Белоруссии Угрюмов добился успеха как в личных, так и в командных первенствах.

Работал главным тренером сборной России по выездке.

Спортивные награды 
Виктор Петрович Угрюмов носит звание заслуженного мастера спорта, заслуженного тренера Белорусской ССР (1977), а также заслуженного деятеля физической культуры Белорусской ССР (1979). Награждён орденом Дружбы народов и медалью «Ветеран труда». А также:

 1972—1980: Семикратный чемпион СССР.
 1975: Серебряный призёр чемпионата Европы в командных соревнованиях.
 1978: Бронзовый призёр чемпионата мира в командных соревнованиях.
 1979: Серебряный призёр чемпионата Европы в командных соревнованиях.
 1980: Чемпион XXII Летних Олимпийских игр в Москве в командных соревнованиях.
 1980: Бронзовый призёр XXII Летних Олимпийских игр в Москве в личном первенстве.
 1981: Бронзовый призёр чемпионата Европы в командных соревнованиях.

Примечания

Ссылки 
 Виктор Угрюмов на сайте Национального олимпийского комитета Республики Беларусь

Конники СССР
Чемпионы СССР по конному спорту
Тренеры по конному спорту СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по конному спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Конники на летних Олимпийских играх 1976 года
Конники на летних Олимпийских играх 1980 года
Заслуженные тренеры Белорусской ССР
Заслуженные деятели физической культуры Белорусской ССР